Хуан Гуальберто Гомес (; 2 июля 1854, провинция Матансас — 5 марта 1933, Гавана) — кубинский , , общественно-политический деятель, борец за независимость Кубы, . Близкий соратник Хосе Марти.

Биография 

Потомок африканских рабов. Образование получил в Париже, где начал заниматься журналистикой. После возвращении на Кубу основал газету «Фратернидад» («Fraternidad»).

Участвовал в Малой войне 1879—1880 годов на Кубе, за что был выслан в Испанию. В 1891 году вернувшись на родину, возобновил издание газеты «Фратернидад».

Выступал против расовой дискриминации и за равенство негров. Вместе с X. Марти участвовал в подготовке национально-освободительного восстания 1895 г.

Был делегатом Кубинской революционной партии в провинции Гавана, Матансас и Пинар-дель-Рио, одним из руководителей борьбы с испанскими колонизаторами.

В 1895 году был захвачен в плен испанскими войсками и вновь выслан с Кубы; амнистирован в 1898 г.

В 1898—1899 и 1901 годах был делегатом Учредительной ассамблеи Кубы; возглавлял группу патриотов, выступавших против принятия «Поправки Платта» 1901 г. Избирался членом палаты депутатов и сенатором.

Активно выступал против диктатуры Т. Эстрада Пальмы и X. Мачадо.

Автор ряда статей и работ о свободе и расовой справедливости и независимости в Латинской Америке, защищал революцию от расизма и американского империализма и поддерживал в печати наследство Х. Марти (часто под псевдонимом «G»).

Избранные сочинения 
 La cuestión de Cuba en 1884. Historia y soluciones de los partidos cubanos, Madrid, 1885;
 La revolución del 95. Sus ideas directoras, sus métodos iniciales y causas que la desviaron de su finalidad, в книге: La lucha anti-imperialista en Cuba, t. 1, La Hab., 1960.

Память 
 В честь Хуана Гуальберто Гомеса Союз журналистов Кубы учредил ежегодную премию, носящую его имя.
 Его имя носит Международный аэропорт Варадеро.

Литература 
 Энциклопедический справочник «Латинская Америка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор В. В. Вольский. 1979—1982.

Ссылки 
  «Juan Gualberto Gómez Ferrer»

Эссеисты Кубы
Депутаты Кубы
Политики Кубы